Bat Out Of Hell — музичний альбом американського співака Міта Лоуфа. Виданий 21 жовтня 1977 року лейблом Cleveland International Records. Загальна тривалість композицій становить 46:33. Альбом відносять до напрямку вагнеріанський рок.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Міт Лоуф
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Англомовні музичні альбоми